Legacy (The Very Best of David Bowie) (также известный как просто Legacy) — сборник лучших песен британского рок-музыканта Дэвида Боуи, выпущенный 11 ноября 2016 года компаниями Sony Music Entertainment и Warner Music Group в США и Великобритании соответственно, а также в некоторых других странах.

Содержание сборника по большей части идентично двухдисковому изданию предыдущей компиляции лучших хитов музыканта — Nothing Has Changed (2014). Из основных отличий: песни «Love Is Lost» и «Sue (Or in a Season of Crime)», которые фигурировали в Nothing Has Changed, были заменены тремя новыми композициями: «Lazarus» и «I Can’t Give Everything Away», из последнего студийного альбома Боуи Blackstar (2016), а также радиоверсией песни «Slow Burn» из пластинки Heathen (которая, помимо этого, фигурировала на трехдисковой версии Nothing Has Changed). Кроме того, в сборник был добавлен обновлённый микс «Life on Mars?» Кена Скотта, оригинального сопродюсера песни, вместо первоначальной версии, из альбома Hunky Dory (1971). В дальнейшем эта песня была выпущена в виде сингла для продвижения сборника, также на неё был снят специальный видеоклип.

В некоторых странах была выпущена однодисковая версия сборника с изменённым порядком композиций. Помимо этого сборник был издан на виниле.

Список композиций 
Все песни написаны Дэвидом Боуи, за исключением отмеченных.

Стандартная однодисковая версия / версия на грампластинке
Песня «Modern Love» включена только в американское издание. Совместная песня Мика Джаггера и Дэвида Боуи «Dancing in the street» фигурирует только в британско-европейской версии. Виниловая версия сборника выпущенная в Великобритании и Европе включает композицию «Oh, You Pretty Things», которая не вошла в американское издание на грампластинке.

Двухдисковая версия 
Первый диск

Второй диск

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые, годовые чарты

Сертификация

Примечания

Сборники Дэвида Боуи
Сборники Parlophone
Сборники Columbia Records
Сборники Legacy Recordings